Тиа́ра (, древний персидский головной убор) — тройная корона, отличительный высокий яйцеобразный головной убор, увенчанный небольшим крестом и тремя венцами и имеющий сзади две ниспадающие ленты, который носили папы римские с начала XIV века по 1965 год.

История папской тиары 
Тиара — знак папского владычества; для литургических целей папа облачается в епископскую митру.

Первоначально простая высокая шапка, в эпоху средневековья она приобрела три венца и в начале XIV века обрела свою окончательную форму. Венцы стали считаться символами Троицы или трёх статусов Церкви: Рим, христианский мир и духовное владычество. В живописи (особенно часто в ранней нидерландской) Тиара может быть на Боге-Отце; её, как прообраз священства, может носить Аарон.

В развитии тиары можно выделить три периода:
 1) В VII—VIII века папы носили камилавку, или белый фригийский колпак (возможно, введён в обиход папами греческого или сирийского происхождения).
 2) Ещё до начала XII века к ней была добавлена царская диадема, которая к концу XIII века превратилась в зубчатую корону.
 3) Второй венец был добавлен Бонифацием VIII (ум. 1303), возможно — как символическое отображение его взглядов на двойственность папской власти, духовной и светской. Первое упоминание о трёх венцах относится к 1316 году, однако самое раннее монументальное изображение тиары с тремя коронами обнаруживается на статуе Бенедикта XII (ум. 1342). Почему был добавлен третий венец — неизвестно, хотя предлагались различные интерпретации второго названия папской тиары —  («троецарствие»), например, как выражения власти папы над небесами, землёй и адом или тройственных прав папы, как судьи, законодателя и священнослужителя всего католического мира

Символика 
Используется с XIV века как головной убор, символизирующий три уровня папских полномочий: духовную власть в мире, временную власть в Риме и верховенство над всеми христианскими правителями. В современном толковании папская тиара указывает на то, что папа — отец Церкви, земной правитель и викарий Христа.

В средние века тройная корона папы толкуется как символ власти над тремя сферами — небом, землёй и подземным миром или над тремя классическими частями земли: Азией, Африкой, Европой, заселёнными потомками сыновей Ноя: Сима, Иафета и Хама). Согласно другим толкованиям три кольца (обода) тиары есть указание на страдающую, борющуюся и побеждающую церковь. В этом виде она изображалась начиная с папы Урбана V (ум. 1370). Тиара считается также атрибутом св. Петра, папы Григория или св. Софии. Папы, отстранённые ещё при своей жизни, или святые, святость которых отклонялась, изображались с тиарой, лежащей на земле. В тиаре из пяти колец предстаёт лишь Бог-Отец на изображениях Троицы.

Тиара и современность 

Последним папой, который короновался тиарой, стал Павел VI в 1963 году. Тиара для него была специально изготовлена Миланской епархией, епископом которой он был до избрания. После коронации Павла VI тиара была помещена на алтарь собора Святого Петра в знак смирения папы и отказа его от славы и власти в соответствии с духом Второго Ватиканского собора. Позже, в 1968 году она была передана в дар Базилике Национальной Святыни Непорочного зачатия в Вашингтоне. После этого ни Иоанн Павел I, ни Иоанн Павел II, ни Бенедикт XVI, ни Франциск не короновались тиарой. Иоанн Павел II в своей инаугурационной проповеди сказал, что ни он, ни его предшественник не желали ни коронации, ни тиары, а также добавил: «Не время возвращаться к церемонии и предмету, который ошибочно считается символом мирской власти пап».

В 2011 году группа немецких паломников преподнесла Бенедикту XVI специально изготовленную для него тиару, однако Бенедикт XVI ни разу не надевал её (по крайней мере, публично).

Тиара в геральдике 
Тиара традиционно использовалась как геральдическая корона на гербах римских пап, её включил в свой герб даже Иоанн Павел II. Однако Бенедикт XVI вместо тиары использовал в своём гербе митру, позже его примеру последовал и Франциск. Несмотря на это, тиара по-прежнему используется в гербах и флагах Святого Престола и Ватикана.

Примечания

См. также 
 Папская коронация

Ссылки 
 Венгерская Тиа́ра — папа Иоа́нн Па́вел II — 1981

Короны

Папское облачение
Папские тиары
Головные уборы духовенства
Церковная геральдика